WABA NBL liga 2007./08. je bilo sedmo izadnje Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige. Sudjelovalo je deset klubova iz pet država, a prvakom je treći put u povijesti postala ekipa Šibenik Jollya.

Sudionici 
  Mladi Krajišnik, Banja Luka
  Jedinstvo, Bijelo Polje
  Budućnost, Podgorica
  PGM Ragusa, Dubrovnik
  Gospić Croatia Osiguranje, Gospić
  Šibenik Jolly JBS, Šibenik
  Medveščak, Zagreb
  Merkur, Celje
  Crvena zvezda, Beograd
  Vojvodina, Novi Sad

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Final Four 
Igrano u Gospiću 21. i 22. ožujka 2008.

Poveznice 
 MŽRKL

Izvori 
 MZRKL 2013./14. handbook , pristupljeno 25. listopada 2013.
 eurobasket.com, WABA 2007./08., pristupljeno 25. listopada 2013.
 kosarka.org, statistički centar 
 IWBL liga, povijest , pristupljeno 25. listopada 2013.

2007-08